Motta puede referirse a:

Personas 
 Angelo Motta – empresario alimentario italiano
 Dick Motta – entrenador de baloncesto estadounidense de la NBA
 Francesco Motta, cantautor italiano
 Gianni Motta – ciclista italiano
 Giorgia Motta – futbolista italiana
 Giuseppe Motta – político suizo
 Marco Motta – futbolista italiano
 Mario Motta – escritor italiano
 Nelson Motta – periodista, productor discográfico y compositor brasileño
 Raffaello Motta, conocido como Raffaellino da Reggio – pintor italiano
 Thiago Motta – futbolista italiano
 Jake LaMotta – boxeador estadounidense
 Stanley A. Motta – empresario panameño

Localidades 
 Motta Baluffi – comuna de la provincia de Cremona
 Motta Camastra – comuna de la provincia de Messina
 Motta d'Affermo – comuna de la provincia de Messina
 Motta de' Conti – comuna de la provincia de Vercelli
 Motta de Livenza – comuna de la provincia de Treviso
 Motta Montecorvino – comuna de la provincia de Foggia
 Motta San Giovanni – comuna de la provincia de Reggio Calabria
 Motta Santa Lucia – comuna de la provincia de Catanzaro
 Motta Sant'Anastasia – comuna de la provincia de Catania
 Motta Visconti – comuna de la provincia de Milano

Otros 
 Motta – organización corporativa de la edad media en Milán
 Motta – casa editorial italiana
 Motta – marca del mercado alimentario italiano
 Mota – estructura fortificada medieval